Метью Джеймс Бьорнс (, більш відомий як Burns (стилізоване BURNS); 31 жовтня 1985) — шотландський виконавець, автор пісень та DJ. Одні з останніх творів та співучасть у production credits включаються таких виконавців як Britney Spears, Liam Payne, Little Mix, Louis Tomlinson, Pitbull, Ellie Goulding, Kacy Hill, Lady Gaga, Аріана Ґранде, та інші.

Молодість
Мати Метью була мисткинею та художницею, батько Метью був професійним боксером важковаговиком. Творити музику Метью розпочав у віці 12 років, граючи на гітарі та клавішних, що стало причиною відкриття для нього сеплнігу у підлітковому віці. У свої 15, Метью розпочав випуск власних треків, міксуючи звуки обладнання сімдесятих та вісімдесятих з сучасним музичних ПЗ та семлпами.

Дискографія

Збірки (компіляціх)
2010 – This Is Burns 001 - European Sex Music - Part 1

Продовжені сети

Сингли

В якості головного виконавця

В якості співвиконавця

Ремікси

Авторство

Нотатки

Посилання